Toma-Koura peut désigner :
 Toma-Koura, la localité située dans le département de Di au Burkina Faso
 Toma-Koura, la localité située dans le département de Tansila au Burkina Faso

Homonymie de localités